Усень:
 Усень — река в России, протекает в Республике Башкортостан.
 Комсомольский пруд (Белебеевский район) (Усень) — водохранилище восточнее города Белебей в Республике Башкортостан в России.
 Усень-Ивановское — село в Белебеевском районе в Республике Башкортостан, относится к Усень-Ивановскому сельсовету.
 Усень-Ивановский сельсовет — муниципальное образование в Белебеевском районе в Республике Башкортостан.